Polski Koncern Naftowy (Orlen)
 Polski Komitet Normalizacyjny
 Produkt krajowy netto – jeden z mierników bogactwa narodu
 Kościół Protestancki w Holandii, hol. Protestantse Kerk in Nederland, największe po Kościele katolickim ugrupowanie religijne w Holandii